Иван Зајцев може да се односи на:

 Иван Зајцев (херој) (1923—1997), совјетски генерал и херој Совјетског Савеза
 Иван Зајцев (одбојкаш) (1988), италијански репрезентативац у одбојци.
 Иван Зајцев (атлетичар) (1988), узбекистански атлетичар, бацач копља.
 Иван Зајцев (фудбалер) (1993), руски фудбалер